Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die German Tennis Championships 2017. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel sowie eine Paarung im Doppel, welche in jeweils zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler bzw. vier Paarungen an der Qualifikation teil, die vom 21. bis 23. Juli 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 140 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 132 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Hamburg